Reprezentacja Kuwejtu w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych z Kuwejtu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Piłka ręczna w Kuwejcie
Kuwejt
Kuwejckie reprezentacje narodowe